Gibson Bay kan avse:
 Gibson Bay, Antarktis, vik i Antarktis
 Gibson Bay, Nunavut, vik i Kanada